Julija Putincewa (ros. Юлия Антоновна Путинцева; ur. 7 stycznia 1995 w Moskwie) – kazachska tenisistka narodowości rosyjskiej, finalistka US Open 2010 i Australian Open 2012 w grze pojedynczej dziewcząt, medalistka igrzysk azjatyckich.

Kariera tenisowa 
Podczas Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Singapurze w 2010 roku odpadła w ćwierćfinale gry pojedynczej oraz zajęła 4. miejsce w grze podwójnej, grając w parze z Darją Gawriłową.

Finalistka juniorskiego US Open 2010. Przegrała w nim z Gawriłową 3:6, 2:6. Na Wimbledonie w 2010 doszła do półfinału, w którym została pokonana przez Kristýnę Plíškovą. W turnieju juniorskim Australian Open 2012 przegrała w finale z Taylor Townsend 1:6, 6:3, 3:6.

W maju 2011 roku w Moskwie wygrała swój pierwszy turniej singlowy rangi ITF, pokonując w finale Weronikę Kapszaj. W lipcu 2011 roku w tureckim Samsun wygrała kolejny turniej tej rangi, pokonując w finale Martę Domachowską. W sumie wygrała sześć turniejów singlowych rangi ITF.

W maju 2012 roku Putincewa przestała grać pod rosyjską flagą i zaczęła reprezentować Kazachstan.

W zawodach cyklu WTA Tour Putincewa wygrała dwa turnieje w grze pojedynczej z pięciu rozegranych finałów.

W rankingu singlowym wśród seniorek najwyżej sklasyfikowana była na 27. miejscu.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Julija Putincewa nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 5 (2–3)

Historia występów w turniejach WTA

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (2)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Kazachskie tenisistki
Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Moskwie
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2014
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020